Exciter () — десятый студийный альбом британской электро-музыкальной группы Depeche Mode. Он был впервые выпущен в Великобритании 14 мая 2001 года на лейбле Mute Records, а днём позже в Соединённых Штатах на лейбле Reprise Records. В поддержку альбома был проведён , ставший одним из самых успешных туров Depeche Mode.

Exciter дебютировал на 9-м месте в британском чарте UK Albums Chart и на 8-м в американском чарте Billboard 200, с проданными 115 000 копиями за первую неделю в США. Это единственный альбом Depeche Mode, который достиг более высокого места в Соединённых Штатах, чем в Великобритании. На апрель 2006 года было продано 426 000 копий в США, и был сертифицирован Американской ассоциации звукозаписывающих компаний как «золотой диск». В Канаде альбом также получил золотой статус, с 50 000 проданными копиями.

Запись альбома 
Тексты песен альбома охватывает множество различных тем. Мартин Гор сказал, что песня «The Dead of Night» была написана после того, как он посетил один клуб в Лондоне, где было много наркотиков и хаоса. Также Гор сказал MTV Europe:Песня «I Feel Loved» о том, когда вы чувствуете себя абсолютно хреново, и вы чувствуете себя даже хуже, чем когда-либо в жизни. А потом почему-то думаешь: «наверное, Вселенная любит меня за то, что я так себя чувствую».

В музыкальном плане Exciter был охарактеризован как очень атмосферный и электронный альбом. Гор заявил, что он слушал более абстрактную электронную музыку в преддверии записи Exciter, которая повлияла на некоторые из более экспериментальных звуковых ландшафтов на альбоме. Группа также часто цитировала продюсера Марка Белла как главного вдохновителя в создании Exciter, поскольку Гаан утверждает, что Марк Белл помог ему стать более уверенным при записи вокала. Помимо электронных звуковых ландшафтов Depeche Mode также добавили в свои аранжировки элементы традиционного блюза, ретро-фанка, прогрессивного рока и оркестрового попа. Белл сказал журналу Keyboard, что в треке «Dream On» есть партии акустической гитары и электроники. Гор чувствовал, что многие песни альбома, включая «When the Body Speaks», имеют звучание 50-х или 60-х годов. Песня «Comatose» была значительно записана по-другому, в отличие от демо-версии, так как группа хотела более минималистичную аранжировку. «Freelove» была одной из последних песен, записанных для альбома.

Переиздание 
2 октября 2007 года (3 октября в Северной Америке) состоялось переиздание альбома. Оно включало в себя два диска: первый диск формата SACD/CD (Компакт-диск только в США) содержал все композиции Exciter, прошедшие ремастеринг; второй диск DVD содержал би-сайды, композицию «Freelove (Flood Mix)», аудио-версии песен концертного видеоальбома One Night in Paris. Как и другие переиздания, есть документальный фильм о процессе создания Exciter под названием Depeche Mode 1999—2001 (представляющий интимную и деликатную сторону Depeche Mode). Документальный фильм начинается с разговоров о писательском блоке Гора. В нём также обсуждаются первые три сингла, запись, обложка и  (включая один из выступлений группы вместе с Fad Gadget). Документальный фильм длится около 30 минут. Три участника группы берут интервью вместе с Дэниелом Миллером, Кристианом Эйгнером, Питером Гордено, Антоном Корбейном и представителями лейбла Mute Records. Документальный фильм заканчивается фразой «Продолжение следует…»

Критика 

Exciter получил в целом положительные отзывы от музыкальных критиков; на сайте Metacritic оценка альбома составляет 65 баллов из 100.

Нед Раггетт из AllMusic оценил альбом в 3,5 звёздами из 5 и сказал: "Редко встречаются такие группы, которые смогут удержать планку творчества, пробуя каждый раз что-то новое, но Depeche Mode полностью демонстрируют этот баланс на Exciter. Возможно, первый альбом, сделанный группой как единое целое со времён Violator (и имеющий некоторое сходство с общими названиями песен, к примеру сравните «The Sweetest Condition» и «The Sweetest Perfection»). Стивен Дэлтон из New Musical Express написал: «Именно этот альбом Depeche Mode, казалось, никогда не был бы выпущен. Их последние два были записаны в рамках почти на грани смерти Дэйва Гаана из-за наркозависимости, отношениях в группе, напряженных до предела, и их электронная повестка дня была похоронена под оползнем риффов, недовольства и реабилитации».

Гарет Грунди из Q отрицательно оценил альбом, получив 2 балла из 5, сказав: «В лучшем случае, Exciter внешне привлекателен: упражнение с хорошим вкусом, сочетающее современное гудение с перетасовкой барабанов и гитар. Это достаточно приятная обёртка, созданная продюсером Марком Беллом, которая легко строиться вокруг полного энергией вокала Дэйва Гаана и чванливых баллад, таких как „The Sweetest Condition“».

Список композиций

Участники записи 
Depeche Mode
 Дэйв Гаан — основной вокал кроме песен «Comatose» и «Breathe»
 Мартин Гор — гитара, клавишные, бэк-вокал, основной вокал в песнях «Comatose» и «Breathe», акустическая гитара в песне «Dream On»
 Энди Флетчер — клавишные

Приглашённые музыканты
 Нокс Чендлер — аранжировки для виолончели и ансамбля струнных инструментов в песне «When the Body Speaks»
 Тодд С. Рейнолдс, Джойс Хэмман, Натали Каминс, Ральф Х. Харрис, Лео Гринхауз — струнные инструменты в песне «When the Body Speaks»
 Аирто Морейра — перкуссия в песнях «Freelove» и «I Feel Loved»
 Кристиан Айгнер — ударные в песне «I am You»

Позиции в хит-парадах и сертификации

Чарты 

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

См. также 
 One Night in Paris — концертный видеоальбом.

Примечания

Ссылки 
 Информация об альбоме
 Официальная информация о ремастеринге альбома

2001 05 14
Альбомы электронной музыки
Альбомы Mute Records
Альбомы Reprise Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний